Bilmawen ou Boujloud (en chleuh: ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⴷⵎⴰⵡⵏ Bilmawen budmawen, en arabe: بوجلود Bujlud) est un festival folklorique traditionnel berbère chleuh organisé chaque année à l'occasion de Tafaska dans le Souss et le Haut-Atlas occidental, principalement dans les villes de Dcheira et Inezgane, dans la banlieue sud d'Agadir.

Le carnaval était à l'origine une pratique à dimension religieuse, un rite religieux, ou qui, du moins, avait une dimension spirituelle et qui s'est transformée au fil du temps en une activité basée sur le déguisement et le masque, pratiquée à des fins festives et comme moyen de s'affranchir des contraintes imposées, règles et normes sociales.

Étymologie 
Le nom complet du festival en chleuh est Bilmawen Budmawen. Le terme Bilmawen vient du berbère ⴱⵓ bu (signifiant possesseur) et ⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ilmawen (pluriel de ⵉⵍⵎ ilm, signifiant peau, cuir ou peau), donc Bilmawen signifie possesseur de peaux. Le terme Budmawen aussi vient du berbère ⴱⵓ bu (signifiant possesseur) et ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ udmawen (pluriel de ⵓⴷⵎ udm, signifiant peau, cuir ou peau), signifiant donc Celui qui a beaucoup de visages.

En arabe dialectal, ce festival porte le nom de بوجلود Boujloud qui est la traduction littéraire de Bilmawen en arabe.

Notes et références 

Carnaval